A San Marinó-i nagydíj volt az 1985-ös Formula–1 világbajnokság harmadik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 56 (1-56)
 Stefan Johansson: 1 (57)
 Alain Prost: 3 (58-60)

Elio de Angelis 2. győzelme, Ayrton Senna 2. pole-pozíciója, Michele Alboreto 3. leggyorsabb köre.
 Lotus 74. győzelme.

Mauro Baldi utolsó versenye.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

További információk 
  

San Marino-i Nagydij, 1985
San Marinó-i Formula–1 futamok